

Зане — село в гміні Княжпіль Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Зані (Зане) — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Зане — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства